Deja steht für:

 Deja (Sălaj), Ort in Rumänien
 Andreas Deja (* 1957), US-amerikanischer Trickfilmzeichner

Siehe auch:
 Deja.com (Deja News)
 Déjà-vu (Begriffsklärung)